Christian Franchini (Ezeiza, provincia de Buenos Aires, 1970) es escritor y realizador de cine argentino. Es conferencista internacional y autor de varios libros y filmes premiados internacionalmente.

Reseña biográfica 
Escribía desde su adolescencia.  Investigador en el ámbito de la nueva conciencia, el esoterismo y la magia abordada desde distintos enfoques ha desarrollado sus investigaciones en torno a culturas ancestrales y chamanísticas. Lo que le llevó a diferentes experiencias místicas y a la búsqueda de una nueva conciencia integrada en el holismo. Es fundador y director del Centro Gnóstico Millenium.

Publicaciones 
Su primer libro “Evolución Consciente” (2005) basado en el ensayo publicado en 1997 ¨Hacia la Evolución Consciente¨ se adentra en el chamanismo, el gnosticismo, las religiones comparadas y el esoterismo. Con su segundo libro “Resonando en mi camino espiritual” desarrolla la investigación sobre la resonancia profundizando en su aspecto místico, histórico, filosófico y científico. Para ello se basó en su propia experiencia y en los enfoques de personajes históricos como Leonardo Da Vinci, Lacan, Aristóteles y Tesla.

Realizador 
En su carrera como realizador de cine independiente, cuenta con cuatro films:

 “Ankh” (La llave) fue su primer cortometraje filmado en el 2012 y re-editado en 2020. Está basado en uno de los símbolos egipcios más misteriosos: el Ankh una ¨Llave Maestra¨ que inspira al protagonista a viajar a Egipto, quien deberá seguir misteriosas señales hasta llegar a un lugar secreto en la pirámide de Keops donde tiene una experiencia mística reveladora. 
 “Semilla Inka” (2014) fue rodado entre Buenos Aires y Cuzco, y es un documental ficcionado donde un hombre ¨de ciudad¨ se adentra en los secretos de la cultura incaica ocultados por la cultura oficial. 
 “Qamaska” (2018) el documental relata las vivencias del chamán peruano Lobo Blanco Waina Pacha y la chamana Onca Nina Warmi, que  impulsaron un encuentro convergente con las distintas culturas nativas. En el filme también participaron representantes de diversas etnias indígenas de América: comunidad de la Isla del Sol (Bolivia), comunidad Lakota de Norte América (del Clan del Oso), y representantes de Colombia, Ecuador, México, del sur de Chile y de Perú; además de los sacerdotes Q´eros; Doña María Apaza y Miguel Jerillo, originarios de las montañas de Cusco.  
 “Vitruvian” (2017), el film trata de un antiguo manuscrito gnóstico que llega a las manos de un joven artista plástico argentino.  Ello le inspira de una forma misteriosa conectando con una antigua enseñanza que le lleva hasta Leonardo Da Vinci. El protagonista deberá desocultar el mensaje allí atesorado y sortear distintos contratiempos. El film fue premiado en diversos festivales internacionales de Los Ángeles.

Premios 

 “Vitruvian” Best Short Film 2019.  AWord Short Indie Film Festival.
 “Vitruvian” Audience Award 2019. The Magic & Mystery Film Festival
 “Vitruvian” Legenda Spiritual Short 2020. Legendary Short Film Festival

Referencias

Enlaces relacionados 
 Kuteq Films
 Página Web oficial
 Centro Millenium
Directores de cine de Argentina
Escritores de Argentina